Примера А Уругвая по футболу 1931 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Выбыл «Мисьонес».

Таблица 

 Матч «Олимпия» — «Суд Америка» был остановлен, обоим клубам засчитано поражение.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1931
1931 год в футболе
1930-е годы в Уругвае